Ел Буеј има више значења:

 Ел Буеј (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Буеј (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Буеј (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику